Lutter kan syfta på:

 Lutter, Haut-Rhin – kommun i Frankrike
 Lutter, Thüringen – kommun i Tyskland
 Lutter am Barenberge – köping i Tyskland